Els dinosauromorfs (Dinosauromorpha), o dinosaures en sentit ampli, són un clade de sauròpsids arcosauromorfs que inclou els dinosaures i diversos gèneres estretament emparentats amb aquests, però no considerats estrictament dinosaures. Els ocells (descendents dels dinosaures) són els únics dinosauromorfs que han arribat als nostres dies.

Filogènia 
El grup germà dels dinosauromorfs són els pterosaures; la majoria dels gèneres pertanyen al clade Dinosauria:

Referències 

Arcosaures